Amerikai Egyesült Államok
 Claremont (Dél-Dakota)
 Claremont (Dél-Karolina)
 Claremont (Észak-Karolina)
 Claremont (Illinois)
 Claremont (Kalifornia)
 Claremont (Minnesota)
 Claremont (Mississippi)
 Claremont (New Hampshire)
 Claremont (Nyugat-Virginia)
 Claremont (Virginia)